Adaeum fairburni is een hooiwagen uit de familie Triaenonychidae. De wetenschappelijke naam van Adaeum fairburni gaat terug op Forster.

Triaenonychidae